

Cinema 
 Chicken – film del 1996 diretto da Grant Lahood
 Chicken – film del 2001 diretto da Barry Dignam
 Chicken – film del 2015 diretto da Joe Stephenson

Geografia 
 Chicken – census-designated place dell'Alaska (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Chicken – extended play degli Ednaswap del 1996
 Chicken – singolo degli Eighties Matchbox B-Line Disaster del 2003

Pagine correlate 
 Chicken!
 Chickens
 The Chicken